Le glacier Hubbard peut désigner :
 le glacier Hubbard, un glacier du Canada et des États-Unis, dans la chaîne Saint-Élie ;
 le glacier Hubbard, un glacier du Groenland.